Irodalom
 A kívülálló (Un sang d’aquarelle), Françoise Sagan 1987-es regénye
 A kívülálló (The Outsider), Stephen King 2018-as regénye

Filmek
 A kívülálló (Le marginal), Jacques Deray 1983-as francia filmje, főszerepben Jean-Paul Belmondóval
 A kívülállók (The Outsiders), Francis Ford Coppola 1983-as amerikai filmje, főszerepben C. Thomas Howell és Matt Dillon
 A kívülálló (The Outsider), David Bishop 1997-es amerikai filmje, főszereplben Xavier Declie és Gabriel Dell Jr.
 Kívülálló (Outsider), Andrej Košak 1997-es szlovén filmje, főszereplők Davor Janjić, Zijah Sokolović
 A kívülálló (Outlander), Howard McCain 2008-as amerikai–német–francia filmje, főszerepben Jim Caviezel és Sophia Myles

Televíziós sorozatok
 Kívülállók (Misfits), 2009-es angol filmsorozat, főszerepben Nathan Stewart-Jarrett, Joe Gilgun
 A kívülálló, 2020-as amerikai bűnügyi tévésorozat Stephen King azonos című regénye alapján, főszerepben Ben Mendelssohn és Bill Camp